Филип Джон Карри (; род. 13 марта 1949, Брамптон, Онтарио) — канадский палеонтолог, один из создателей и куратор отдела динозавров Королевского Тиррелловского палеонтологического музея, автор названий более 25 таксонов. Член Королевского общества Канады и Королевского канадского географического общества, кавалер .

Биография 
Филип Карри родился в 1949 году в Брамптоне (Онтарио) в семье Роберта и Эстер Карри, став старшим из их четырёх сыновей. Позже семья переехала в Оквилл. Уже в детстве начал интересоваться палеонтологией в целом и динозаврами в частности (начало этому интересу положили фигурка динозавра, найденная в шесть лет в коробке с хлопьями к завтраку, и обломки известняка с отпечатками древних морских организмов, которые попадались мальчику на берегу озера Онтарио).

Поступив в Торонтский университет, Карри в 1972 году получил первую степень по зоологии. В том же году он женился и вместе с женой переехал в Монреаль, где продолжил обучение в Университете Макгилла по специальности «палеонтология позвоночных». Его научным руководителем в это время был известный канадский палеонтолог Роберт Кэрролл. Карри совмещал учёбу с работой лаборантом и техником в университетском музее Редпат и воспитанием двух сыновей — Тарла и Девина.

После получения второй степени Карри продолжил учёбу на доктора философии, но прервал её, когда открылась возможность занять место куратора палеонтологического отдела в музее в Эдмонтоне (ныне Королевский музей Альберты). В 1976 году Карри переехал с семьёй в Эдмонтон, где заочно окончил третью степень в Университете Макгилла. В Эдмонтоне у него родился третий сын, Бретт. За пять лет коллекция окаменелостей музея разрослась настолько, что возникла необходимость в выделении её в самостоятельную экспозицию, и в 1981 году Карри стал вице-председателем организационного комитета будущего Королевского Тиррелловского палеонтологического музея. Когда музей, расположенный рядом с Драмхеллером (Альберта), открылся для посетителей в 1985 году, Карри занял в нём пост заместителя директора по коллекциям и исследованиям, а затем возглавил программу исследований динозавров. Работу в музее он совмещал с продолжением собственных полевых исследований и должностью профессора-адъюнкта в Университете Калгари.

В 1991 году Филип Карри развёлся со своей первой женой Марлен, но в 1998 году женился вторично — на палеоботанике Иви Коппелхас. С 2005 года он сократил объём работы в Королевском Тиррелловском музее, заняв кафедру канадских исследований на факультете биологии в Альбертском университете. С 1986 года Карри был научным руководителем более чем 30 диссертантов в университетах Альберты, Калгари, Саскачевана и Копенгагена.

Научная работа 
Предметом интереса Филипа Карри на протяжении научной карьеры остаются динозавры. Он специализируется по ископаемым провинциального парка Дайносор в Альберте, а также в целом по ископаемым мелового периода, являясь одним из ведущих мировых специалистов в этой области. Особо его интересуют эволюция плотоядных теропод, а затем птиц. Среди его находок — наглядно показывающие происхождение птиц от динозавров оперённые тероподы Protarchaeopteryx и Caudipteryx, обнаруженные в Китае. Известны также работы Карри, посвящённые следам динозавров и процессу их роста, в том числе окаменелым эмбрионам утконосых динозавров, найденным в Южной Альберте. Кроме того, Карри занимается моделированием стадного поведения и миграций рогатых динозавров, в частности, центрозавров и пахицефалозавров (эти темы слабее обоснованы фактическим материалом, и поэтому соответствующие публикации появляются чаще в популярных СМИ, чем в научных публикациях автора).

С конца 1980-х годов Карри является активным участником Канадско-Китайского проекта по динозаврам — первого активного совместного проекта западных и китайских биологов с первых лет XX века. Это сотрудничество, в частности, позволило описать новый таксон анкилозавров — Pinacosaurus. Карри был основным руководителем или соруководителем палеонтологических экспедиций в Альберте, Британской Колумбии, Арктике и Антарктике, Аргентине, Китае, Монголии, Австралии и на Мадагаскаре. С начала 1980-х годов он дал научные названия не менее чем 25 таксонам динозавров и более ранних позвоночных. В общей сложности Филипом Карри опубликовано свыше 150 статей в научных журналах и сборниках, 140 научно-популярных статей и 15 книг.

Награды и звания 
  (2010)
 Золотая медаль Королевского канадского географического общества (2012)
 Медаль Стефанссона Канадского отделения Клуба первооткрывателей
 Почётный доктор Университета Калгари (2008)
 Член Зала славы Эдмонтона (2019)

Карри — член Королевского общества Канады, Королевского канадского географического общества и Клуба первооткрывателей. Его имя включено в списки ведущих учёных Канады журналом Time в 2003 году и журналом Canadian Geographic в 2015 году. В честь учёного назван Музей динозавров им. Филипа Карри в северной Альберте. Его имя также привоено трём таксонам ископаемых животных.

Примечания

Ссылки 
 
 

Музейные работники Канады
Члены Канадского королевского общества
Кавалеры ордена Превосходства (Провинция Альберта)
Выпускники Торонтского университета
Выпускники факультета наук Университета Макгилла
Преподаватели Альбертского университета